Maelstrom steht für:

 Maelstrom Records, britisches Musiklabel 
 Maelstrom (Automarke), britische Automarke

Computerspiele:
 Maelstrom (Computerspiel), Shoot ’em up (1992) für Mac-OS und Linux
 Maelstrom (2007), Computerstrategiespiel für PC
 Maelstrom (2019 Computerspiel), Battle Royale für PC

Siehe auch:
 Maelström, kanadischer Spielfilm
 Malstrom, ein Gezeitenstrom in Norwegen